Zenkert ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Zenkert (1923–2013), deutscher Astronomielehrer, Sonnenuhren-Spezialist und Bürgel-Biograf
 Ruth Zenkert (* 1962), deutsche Religionspädagogin, Leiterin des Sozialprojektes Elijah